Lifetime Achievement Award – premio degli Empire Awards
 Lifetime Achievement Award – premio dei Saturn Award
 Lifetime Achievement Award – premio dei Golden Rooster Awards
 Filmfare Lifetime Achievement Award – premio dei Filmfare Awards
 Grammy Lifetime Achievement Award – Grammy Award alla carriera
 Lifetime Achievement Award – premio dei Tony Awards